El nombre isla Pingüino puede referir a:
la isla Pingüino en la Antártida;
la isla Pingüino en la Provincia de Santa Cruz en la República Argentina.
Île des Pingouins (Crozet): una de las islas del archipiélago de las Islas Crozet, incluido en los Territorios Australes Franceses.
La isla de los pingüinos: novela satírica francesa de 1908.